Четиринадесетите летни паралимпийски игри се провеждат в Лондон от 29 август до 9 септември 2012.

Олимпийски спортове 
В програмата са включени 20 спорта.
 Стрелба с лък
 Лека атлетика
 Боча
 Колоездене
 Конен спорт
 Футбол (5-a-side)
 Футбол (7-a-side)
 Голбол
 Джудо
 Пауърлифтинг
 Гребане
 Ветроходство
 Стрелба
 Плуване
 Тенис на маса
 Волейбол
 Баскетбол
 Фехтовка
 Ръгби
 Тенис

Календар

Класиране по медали

Вижте също 
 Летни олимпийски игри 2012

Външни препратки 

 Официална страница

Параолимпийски игри